Чарлі Маквей (,  29 березня 1898, Кенора —  7 травня 1984) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1918 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Амеріканс», «Чикаго Блек Гокс» та «Реджайна Кепіталс».

Загалом провів 401 матч у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎